Příjmení Pemberton nosí více osob:

 John Stith Pemberton (1831–1888) – americký lékárník a vynálezce Coca-Coly
 Patrick Pemberton (* 1982) – kostarický fotbalový brankář
 Steve Pemberton (* 1967) – anglický herec

Externí odkazy